Bertoli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Daniele Bertoli (1677–1743), österreichischer Maler, Kostümbildner
 Dante Bertoli (1913–1996), italienischer Ringer
 Franco Bertoli (* 1959), italienischer Volleyballspieler
 Manuele Bertoli (* 1961), Schweizer Anwalt und Politiker (SP)
 Paolo Bertoli (1908–2001), italienischer Kurienkardinal
 Sara Bertoli (* 1979), italienische Moderne Fünfkämpferin

Siehe auch:
 Bartoli
 Bertolli